Портиљо Лимон има више значења:

 Портиљо Лимон (Сан Хуан Лачао), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Портиљо Лимон (Сантијаго Ханика), насеље у савезној држави Оахака у Мексику